Села:
 Оріховець — Київська область, Білоцерківський район
 Оріховець — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район